Сезон 2007 Евросерии Формулы-3 это шестой чемпионат Формулы-3 .

Список этапов

Гонщики и команды

Результаты 
Результаты выделенные жирным шрифтом обозначают поул.

Ссылки 
 F3euroseries.com
 Formel3guide.com  (нем.)
 Speedsport 

Европа
2007